Проилавская митрополия (Проиловская митрополия, Браильская митрополия, ) — митрополия Константинопольского патриархата на территории Османской империи, основанная в 1540—1550 годах. Её центром был город Браила на левом берегу Дуная в Румынии. В 1751—1789 годах резиденцией проилавского митрополита был город Измаил (ныне Одесская область Украины), а с 1812 год и до окончательного упразднения в 1840 году — Силистра (ныне Болгария).

К Проилавской митрополии принадлежали земли Добруджи, Буджака, Бендер, а после подписания Бучачского мирного договора 1672 — Хотинская епископия и все православные территории и приходы Правобережной и Левобережной Украины, находившиеся под протекторатом Османской империи, в частности, Ханская Украина, Олешковская Сечь и православные общины, находившихся на территории Крымского ханства.

К Проилавской митрополии, в частности, относились Мотронинский, Мошногорский, Медведовский, Жаботинский, Лебединский и другие казацкие монастыри Правобережной Украины.

Из настоятелей известны: митрополит Даниил, который от 1751 до 1773 года занимал кафедру в городе Измаиле. В церковных грамотах подписывался «Даниил, милостию Божией митрополит Проивлавия, Томаровський, Хотинский, всего побережья Дунайского, Днепровского и Днестровского, и всей Украины Ханской». Титулом украинского митрополита подписывались преемники Даниила Иоаким (1773—1780) и Кирилл (1780—1792).

С 1821 и до 1828 года Проилавской митрополией руководил митрополит Анфим II. В 1828 году началась очередная русско-турецкая война. Царские войска оккупируют Яссы, Бухарест и Браилу, и митрополия прекращает свое существование. Официально была ликвидирована лишь в январе 1840 года.

Митрополиты 

 Гавриил
 Нектарий I
 Анфим I
 Григорий I
 Мелетий (1639—1655)
 Герасим (1655—1658)
 Парфений I (1668—1671)
 Лаврентий (1671—1672)
 Нектарий II
 Каллиник I
 Григорий II
 Иоанникий
 Каллиник II (1743—1748)
 Филофей (1748—1751)
 Даниил (1751—1773)
 Иоаким (1773—1780)
 Кирилл (1781—1789)
 Парфений II (1793—1810)
 Каллиник III (1810—1813)
 Каллиник IV (1813—1821)
 Анфим II (1821—1828)

Примечания 

Исторические епархии Константинопольской православной церкви
-
-
История Румынской православной церкви